Montescudesi – abitanti di Montescudo-Monte Colombo
Montescudesi – abitanti di Montescudo